Santa Barbara est le nom donné en espagnol et en portugais à Sainte Barbe, vierge martyre chrétienne du . Dans ces langues, le nom s'écrit Santa Bárbara. Ce nom peut désigner :

Toponymes

Département de Santa Bárbara, Province de Jujuy

Santa Barbara, Queensland

Santa Bárbara, Bahia
 Santa Bárbara, Goiás
 Santa Bárbara, Minas Gerais
 Santa Bárbara, Pará
 Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo

Santa Bárbara, Brava

Santa Bárbara, Biobío

Santa Bárbara, Antioquia
 Santa Bárbara, Nariño
 Santa Bárbara, Santander

Canton de Santa Bárbara, Heredia
 Purabá de Santa Bárbara, district de ce canton

Le Castillo de Santa Bárbara, fortification moyenâgeuse sur le mont Benacantil, dans la ville d'Alicante, Communauté valencienne
 Guijo de Santa Bárbara est une commune d’Espagne, située dans la province de Cáceres, dans la communauté autonome d'Estrémadure.
 Santa Bárbara, commune de la province de Tarragone, Catalogne
 Santa Bárbara, quartier de Blanes, Costa Brava, Catalogne
 Santa Bárbara, paroisse de San Martín del Rey Aurelio, Asturies
 Santa Bárbara de Casa, commune de la province de Huelva, Andalousie
 Santa Barbara, un quartier d'Hernani, dans la province du Guipuscoa, dans la communauté autonome du Pays basque.

Santa Barbara, Californie, où se situe le feuilleton télévisé Santa Barbara

Santa Bárbara, Huehuetenango
 Santa Bárbara, Suchitepéquez

Département de Santa Bárbara
 Santa Bárbara (Honduras)

Santa Barbara, Campanie

Santa Bárbara, Chihuahua
 Santa Bárbara, Durango
 Santa Bárbara, Guanajuato
 Santa Bárbara, Jalisco
 Santa Bárbara, Mexico
 Santa Bárbara, Michoacán
 Santa Bárbara, Querétaro
 Santa Bárbara, Tamaulipas
 Santa Bárbara, Tlaxcala
 Santa Bárbara (Morelos), colonie de peuplement de Cuautla, Morelos

Santa Barbara (Pérou)

Santa Barbara, Iloilo
 Santa Barbara, Pangasinan
 Santa Barbara, Sorsogon

Santa Bárbara, aussi nommée Manadas, Angra do Heroísmo, Açores.
 Santa Bárbara, Lourinhã
 Santa Bárbara, Ponta Delgada
 Santa Bárbara, Ribeira Grande
 Santa Bárbara, Vila do Porto
 Santa Bárbara de Padrões, Castro Verde
 La Serra de Santa Barbara, chaîne de montagnes de l'île de Terceira, Açores

Santa Barbará de Samaná

Santa Bárbara : capitale de la paroisse civile de Santa Bárbara de la municipalité de Francisco del Carmen Carvajal dans l'État d'Anzoátegui ;
 Santa Bárbara : capitale de la paroisse civile de Santa Bárbara et chef-lieu de la municipalité de Ezequiel Zamora dans l'État de Barinas ;
 Santa Bárbara : capitale de la paroisse civile de Santa Bárbara de la municipalité de Lander dans l'État de Miranda ;
 Santa Bárbara : chef-lieu de la municipalité de Santa Bárbara dans l'État de Monagas ;
 Santa Bárbara : capitale de la paroisse civile de Santa Bárbara de la municipalité de Colón dans l'État de Zulia ;
 Santa Bárbara de Centurión, capitale de la paroisse civile de Santa Bárbara, de la municipalité de Bolivariano Angostura dans l'État de Bolívar.

Subdivisions 
 municipalité 
 Santa Bárbara : l'une des treize municipalités de l'État de Monagas ;

 paroisses civiles
 Santa Bárbara : l'une des quatre paroisses civiles de la municipalité de Ezequiel Zamora dans l'État de Barinas ;
 Santa Bárbara : l'une des quatre divisions territoriales et statistiques dont l'une des trois paroisse civiles de la municipalité de Bolivariano Angostura dans l'État de Bolívar ;
 Santa Bárbara : l'une des deux divisions territoriales et statistiques dont l'unique paroisse civile de la municipalité de Francisco del Carmen Carvajal dans l'État d'Anzoátegui ;
 Santa Bárbara : l'une des trois paroisses civiles de la municipalité de Lander dans l'État de Miranda ;
 Santa Bárbara : l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Colón dans l'État de Zulia.

Autres 

 Santa Barbara, feuilleton télévisé américain
 Sainte Barbe est parfois assimilée au dieu de la santeria cubaine Chango